Shopping, anglicisme pour « faire des achats ».
 Shopping (Chopping Mall) est un film américain réalisé par Jim Wynorski en 1986.
 Shopping est un film britannico-japonais réalisé par Paul W. S. Anderson en 1994.

Homonymie de titre